

Тайонеста — місто, штат Пенсільванія
 Тайонеста Тауншип — селище в окрузі Форест, штат Пенсильванія